Mondesir ist ein Familienname. Träger des Namens sind:

 Mark Mondesir  (* 1964), britischer Schlagzeuger 
 Michael Mondesir (* 1966), britischer Bassgitarrist